Борис Перлин:
 Перлин, Борис Зиновьевич (1912—1995) — молдавский советский анатом, нейроморфолог.
 Перлин, Борис Николаевич (1914—2005) — смоленский географ, краевед, автор книги «Смоленск и его улицы. Историко-географические очерки».